Broye steht für:

 Broye (Fluss), einen Fluss in der Schweiz
 Broye (Saône-et-Loire), eine Gemeinde in Frankreich
 Broye-les-Loups-et-Verfontaine, eine Gemeinde in Frankreich
 Broye-Aubigney-Montseugny, eine Gemeinde in Frankreich
 Broyebezirk, einen Bezirk im Kanton Freiburg, Schweiz

Broye ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Broye (auch Jean Broye; 1828–1899), Schweizer Jurist und Richter

Siehe auch:
 Broyes
 Broy